Frais peut faire référence à :
 l'adjectif relatif aux basses températures, et par extension à la fraîcheur des denrées alimentaires ;
 une dépense ;
 Frais, commune du Territoire de Belfort.
 Frais, épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2017.

Voir aussi
 , terme anglais qui signifie  en français.